Pilia (Atticus' echtgenote), echtgenote van Titus Pomponius Atticus
 Pilia (geslacht), een geslacht uit de familie springspinnen